Relè di Buchholz – componente elettrico
 Sistema Buchholz – sistema di spareggio utilizzato nei tornei di scacchi

Geografia 
Germania
Bassa Sassonia
 Buchholz – comune
 Buchholz (Aller) – comune
 Buchholz in der Nordheide – città

Berlino
 Französisch Buchholz – quartiere

Brandeburgo
 Buchholz – frazione della città di Pritzwalk
 Buchholz – frazione della città di Beelitz
 Buchholz – frazione del comune di Steinhöfel
 Buchholz – località del comune di Gerswalde
 Buchholz bei Niemegk – frazione del comune di Rabenstein/Fläming
 Groß Buchholz – frazione del comune di Perleberg
 Märkisch Buchholz – città
 Wüsten Buchholz – frazione del comune di Perleberg

Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Buchholz – comune
 Gremersdorf-Buchholz – comune

Renania-Palatinato
 Buchholz – comune
 Buchholz – frazione della città di Boppard

Renania Settentrionale-Vestfalia
 Buchholz – quartiere della città di Duisburg

Sassonia
 Annaberg-Buchholz – città

Sassonia-Anhalt
 Buchholz – frazione della città di Stendal
 Neubuchholz – frazione della città di Jerichow

Schleswig-Holstein
 Buchholz – comune del circondario del Dithmarschen
 Buchholz – comune del Circondario del ducato di Lauenburg
 Buchholz – territorio extracomunale del circondario di Segeberg

Turingia
 Buchholz – frazione della città di Nordhausen

Persone 
 Barbara Buchholz – musicista tedesca
 Butch Buchholz – ex tennista statunitense
 Detlev Buchholz – fisico tedesco
 Francis Buchholz – bassista tedesco
 Horst Buchholz – attore e doppiatore tedesco
 Sabrina Buchholz – ex biatleta tedesca
 Simone Buchholz – scrittrice tedesca
 Werner Buchholz– ingegnere tedesco
 Werner Buchholz– storico e professore universitario tedesco